Селенид галлия может означать:

 Селенид галлия(I)
 Селенид галлия(II)
 Селенид галлия(III)